Мальта:
 Ма́льта () — государство на Мальтийском архипелаге в Средиземном море.
 Ма́льта — остров в Средиземном море, главный в архипелаге, на котором находится государство.
 Ма́льта — международный аэропорт на острове Мальта.
 Ма́льта () — река в Каринтии, Австрия.
 Ма́льта — коммуна в Каринтии, через которую протекает река.
 ГЭС Ма́льта — каскад гидроэлектростанций на реке.
 Мальта́ — село в Иркутской области.
 Мальта́ — железнодорожная станция в одноимённом селе Иркутской области.
 Мальта́ — верхнепалеолитическая стоянка у села Мальта около Иркутска.
 Ма́льта — вязкая нефть, содержащая большое количество асфальтово-смолистых компонентов.

См. также 

 Малта
 Молта